Vajont, též Vaiont může být:

 Vajont (město) – město v Itálii, Benátsko – provincie Belluno
 Vajont (řeka) – řeka v Itálii, Benátsko – provincie Belluno 
 Vajont (přehradní hráz) – přehradní hráz na řece Vajont – pozůstatek přehrady po katastrofě
 Vajont (film) - film z roku 2001 o této přehradě